Tyrrell 023 je Tyrellov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 1995, ko so z njim dirkali Ukjo Katajama, Gabriele Tarquini in Mika Salo. Medtem kot se Ukjo Katajama in Gabriele Tarquini, ki pa je nastopil le na eni dirki, nista uspela uvrstiti med dobitnike točk, je Mika Salo dosegel dve peti mesti na Velikih nagradah Italije in Avstralije ter eno šesto mesto na Veliki nagradi Japonske. Teh pet točk je moštvu skupno prineslo deveto mesto v konstruktorskem prvenstvu.

Popolni rezultati Formule 1

|- 
| rowspan="4"| 
| rowspan="4"| Tyrrell
| rowspan="4"| Yamaha V10
| rowspan="4"| 
||
|| BRA
|| ARG
|| SMR
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| POR
|| EU
|| PAC
|| JAP
|| AVS
|rowspan="4"|5
|rowspan="4"|9.
|-
| Ukjo Katajama
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| NC
|| DNS
|| 
|bgcolor="#CFCFFF"| 14
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|-
| Gabriele Tarquini
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|| 
|bgcolor="#CFCFFF"| 14
|| 
|| 
|| 
|-
| Mika Salo
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#CFCFFF"| 15
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|}

Viri 

‎

023
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1995